Gasparinisaura (signifiant « Le lézard de Gasparini ») est un genre éteint de dinosaure herbivore ornithopode datant du Crétacé supérieur. 

Les fossiles de son unique espèce Gasparinisaura cincosaltensis ont été découverts en Argentine en 1992. L' espèce type, Gasparinisaura cincosaltensis, a été nommée et décrite en 1996 par Rodolfo Coria et Leonardo Salgado . Le nom générique rend hommage à la paléontologue argentine Zulma Brandoni de Gasparini. Le nom spécifique fait référence au lieu de découverte des fossiles, Cinco Saltos, dans la province de Río Negro.

Description 
Gasparinisaura était un petit herbivore bipède. En 2010, Gregory S. Paul a estimé sa longueur à 1,7 mètre, et son poids à treize kilogrammes. Il avait une tête arrondie, modérément allongée. Les orbites étaient très grandes et placées en position haute.  Les membres postérieurs étaient relativement longs et puissants, avec un fémur court et une longue jambe inférieure. Le pied était long.

En 2008 ont été décrits des gastrolithes (cailloux avalés par l'animal) que présentaient trois spécimens juvéniles. Ces gastrolithes  forment des amas qui comportent jusqu'à cent quarante pierres arrondies et polies dans l'abdomen avec un diamètre moyen de pierre d'environ huit millimètres. Représentant environ 0,3% du poids corporel total, ils étaient suffisamment volumineux pour fonctionner comme un moulin gastrique.

Classification 
Gasparinisaura a été initialement considéré par les descripteurs comme un iguanodonte basal, le membre le plus basal du clade Euiguanodontia. Selon une analyse phylogénétique incluse dans la description par Rozadilla et ses collègues de l'ornithopode antarctique Morrosaurus, ce dernier et Gasparinisaura font partie d'Elasmaria, un clade d'iguanodontes d'Amérique du Sud, d'Antarctique et peut-être d'Australie. Gasparinisaura serait le membre le plus basal de ce groupe.

Cladogramme fondé sur l' analyse phylogénétique de Rozadilla et ses collègues, 2015 :

Découverte et histoire 
Les premiers fossiles de Gasparinisaura ont été découverts en 1992 en [Argentine, près de Cinco Saltos dans la province de Río Negro. L'espèce type, Gasparinisaura cincosaltensis, a été nommée et décrite en 1996 par Rodolfo Coria et Leonardo Salgado (en).

Le spécimen holotype, MUCPv-208, a été découvert dans une couche de la Formation d'Anacleto (en), qui date du Campanien précoce, il y a environ 83 millions d'années. Il se compose d'un squelette partiel avec un crâne, manquant la majeure partie de la colonne vertébrale. Le paratype est MUCPv-212, une queue et des éléments postérieurs. Trois spécimens supplémentaires ont été décrits en 1997, MUCPv 213, un crâne partiel avec squelette, MCSPv 111, un squelette postcrânien et MCSPv 112, un crâne avec des membres postérieurs et un bassin. Ces trois derniers spécimens représentent de jeunes individus.  En 2008, les gastrolites présents dans les trois spécimens juvéniles ont été décrits.

Annexes

Liens internes 
 Liste de dinosaures

Notes et références

Références taxinomiques

Liens externes 
 

Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Paléontologie en Argentine
Taxon fossile décrit en 1996